Magacela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Magacela (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Magacela (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar